Monagan ist der Familienname folgender Personen:

 John S. Monagan (1911–2005), US-amerikanischer Politiker
 Robert T. Monagan (1920–2009), US-amerikanischer Politiker